Mheer peut désigner :
 Mheer, village des Pays-Bas dans la province de Limbourg;
 Mheer , village de Belgique dans la province de Limbourg.